Sankt Knuds Skole er navnet på flere skoler:

 Sankt Knuds Skole (Fredericia) er en katolsk privatskole i Fredericia.
 Sankt Knuds Skole (Århus) er en katolsk privatskole i Århus.
 Sankt Knuds Skole (København), katolsk privatskole på Vesterbro.